Bartos puede referirse a:

Los bartos o bartianos, antiguo pueblo prusiano.
Karl Bartos, músico alemán.